Тихонький — топоним:

 Тихонький — посёлок железнодорожного разъезда, Тихорецкий район Краснодарского края.
 Тихонький — хутор, Тихорецкий район Краснодарского края.